Tales of the Unexpected, titolo originale della raccolta di racconti Storie impreviste di Roald Dahl
Tales of the Unexpected, titolo originale della serie televisiva britannica Il brivido dell'imprevisto ispirata ai racconti di Dahl
Quinn Martin's Tales of the Unexpected o Tales of the Unexpected, titolo originale della serie televisiva statunitense del 1977 Ai limiti dell'incredibile
Tales of the Unexpected, una serie di fumetti statunitensi degli anni cinquanta e sessanta